Insara ist

 Insar, eine moldawische Stadt
 Insara (Gattung), eine Heuschreckengattung